Пі́сня Го́рста Ве́сселя () — гімн нацистської партії та неофіційний гімн Німеччини у 1930—1945 рр. Інша поширена назва пісні — «Угору стяг» () за першою строфою пісні.

Слова до пісні написав 1927 року активіст нацистської партії та штурмовик СА Горст Вессель. Музику було запозичено від пісні «Königsberglied» німецьких моряків часів Першої світової війни. Вперше було виконано на похороні Весселя, який намагалися зірвати комуністи. Після загибелі Весселя почалася його героїзація й гімн зажив широкої слави серед нацистів, став гімном партії. З приходом до влади Гітлера її виконували під час урочистих офіційних заходів разом з офіційним гімном. Після краху Третього Рейху пісню було заборонено разом з іншими символами нацизму в Німеччині та Австрії. Також була гімном Рейхскомісаріату Україна.

Слова

Хибна думка щодо мелодії пісні 
Деколи хибно вважають (один з випадків описано тут), що музика (мелодія) пісні Горста Весселя ідентична музиці радянського Авіамаршу (початок приспіву — «Всё выше, и выше, и выше»), написаному на початку 1920-х років. Але з мелодією «Авіамаршу» схожий марш штурмовиків «Herbei zum Kampf…» («Сюди до бою…»).

Примітки

Посилання 
 Музична аудіотека Третього Рейху з архіву «Нова Швабія», Німеччина

Третій Рейх
Гімни
Нацистська пропаганда
Нацистська символіка